Кубок Черногории по футболу — национальный футбольный кубок Черногории. Проводится ежегодно по олимпийской системе (на выбывание). После получения Черногорией статуса независимости победитель кубка, как победитель любого другого национального кубка, попадает в еврокубки: в Лигу Европы (до 2009 года называлась Кубок УЕФА) и с 2021 года — в Лигу конференций.

Финалы

Титулы

Ссылки 
 http://www.fscg.co.me/ 
 RSSSF Кубок Черногории